Raffaello est le prénom italien équivalent en français au prénom Raphaël. Il est notamment porté par :

 Raffaello Santi, un peintre de la Renaissance italienne plus connu en français sous le nom Raphaël.
 Raffaele Migliaccio, dit Raffaello (né le  à Naples) est un chanteur italien, qui entama très jeune sa carrière artistique.
 Raffaello Magiotti

Voir aussi 
 Raffaello, une confiserie produite par le groupe Ferrero.